ГНС — трехбуквенная аббревиатура, которая может означать:

 ГНС - главное не сcать
 гнс — главный научный сотрудник
 ГНС — газонаполнительная станция
 ГНС — гексанитростильбен
 ГНС — главная насосная станция
 ГНС — государственная нивелирная сеть
 ГНС Украины — Государственная налоговая служба